kettős kereszt (heraldika)
 Kereszt (jelkép)
 ‡ jel, lásd kereszt (jel)
 # jel, lásd hashmark, számjel
 A kettős kereszt mint jelkép, lásd Magyarország címere, Szlovákia címere, apostoli kettős kereszt, érseki kereszt
kettős kereszt

Jegyzetek